LRK steht für:
 Lübecker Ruder-Klub
 Landesrektorenkonferenz
 Lincoln River, USA, als IATA-Flughafen-Code
 Liechtensteinisches Rotes Kreuz
 in der Informatik: LR(k)-Grammatik

lrk steht für:
 Loarki (pakistanisch, auf indisch: Gade Lohar; ISO-639-3-Code; Duplikatcode zu [gda]), eine der Varietäten der Dialektgruppe Rajasthani in Indien und Pakistan

Abkürzung